Río Oca u Oká hace referencia a varios artículos:

 Río Oca (Burgos), afluente del Ebro, provincia de Burgos, España.
 Río Oca (Vizcaya), en España.
 Río Oká, afluente del Volga, en Rusia.
 Río Oká (afluente del Angará), en Rusia.